Salonia ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Salonia (* 1947), italienischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher
 Matteo Salonia (* 1986), italienischer Historiker